Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1905 года — 13-й чемпионат Европы, который прошёл 4 по 5 февраля 1905 года в Стокгольме (Швеция). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 23 конькобежца из 5 стран. Абсолютный победитель чемпионата Европы не был определён, так как по действовавшим тогда правилам, для этого была необходима победа на трёх дистанциях. Серебряный и бронзовый призёры также не определялись. Россию на чемпионате представляли три финских конькобежца Йохан Викандер, Густав Юландер и Франц Ватен.

Результаты чемпионата

Ссылка 

Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни 

1905
Чемпионаты Европы в 1905 году
Чемпионаты Европы в Швеции
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Февраль 1905 года
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швеции
Спорт в Швеции в 1905 году
1905 год в конькобежном спорте